Оттокар (Отакар) I (нем. Ottokar I, Otakar I) — имя нескольких правителей:
 Отакар I (маркграф Штирии) (ум. 1074) — маркграф Карантанской марки (Штирии) в 1056
 Пржемысл Оттокар I (до 1170 — 15 декабря 1230) — князь Чехии 1192—1193, 1197—1198, король Чехии (Богемии) с 1198